Die Saison 1989/90 war die 46. reguläre Meisterschaftsrunde in Mexiko seit Einführung der Primera División in der Saison 1943/44.

Veränderungen und Modus 
Neu hinzugekommen war der CD Veracruz, der die Erstliga-Lizenz des sportlichen Aufsteigers aus der zweiten Liga, Potros Neza, erwarb. Die Tiburones Rojos ersetzten den Absteiger des Vorjahres, Atlético Potosino. Am Ende der Saison 1989/90 musste der Traditionsverein Atlante, zum zweiten Mal nach 1975/76, den Weg in die seinerzeit noch zweitklassige Segunda División antreten. 

Der Wettbewerb wurde in 4 Gruppen zu jeweils 5 Mannschaften unterteilt. Dessen ungeachtet trat  jede Mannschaft der Liga je zweimal (in je einem Heim- und Auswärtsspiel) gegeneinander an. Am Ende der Punktspielrunde qualifizierten sich die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe für die Endrunde, die, mit dem Viertelfinale beginnend, im Play-off-Modus ausgetragen wurde.

Kreuztabelle

Endrunde

Viertelfinale 
Der spätere Meister Puebla FC setzt sich bei Torgleichheit lediglich aufgrund der mehr erzielten Punkte in der Punktspielrunde durch.

|}

Halbfinale 

|}

Finale 
Der Puebla FC gewinnt seinen zweiten Meistertitel nach 1983, während die Leones Negros sich bereits zum dritten Mal (nach 1976 und 1977) mit der Vizemeisterschaft begnügen müssen.

|}

Statistik

Torjägerliste

Siehe auch 
 Liga MX

Weblinks 
 Die Saison 1989/90 bei RSSSF.com

1989
Fußballsaison 1989/90